Références 

Arizona
Coyotes de l'Arizona